Едгар Освальдо Баррето Касерес (;  15 липня 1984, Асунсьйон, Парагвай) — парагвайський футболіст, півзахисник нідерландського «Неймегена» та, в минулому, збірної Парагваю.

Учасник двох футбольних мундіалів — чемпіонату світу з футболу 2006 року та  чемпіонату світу з футболу 2010 року, срібний медаліст літніх олімпійських ігор 2004 року.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення 
  Срібний олімпійський призер: 2004
 Срібний призер Кубка Америки: 2011

Примітки

Посилання 

Парагвайські футболісти
Футболісти «Серро Портеньйо»
Футболісти «Неймегена»
Футболісти «Реджини»
Футболісти «Аталанти»
Футболісти «Палермо»
Футболісти «Сампдорії»
Парагвайські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Нідерландах
Футбольні легіонери в Італії